Оципусы () — род жуков из посемейства Staphylininae семейства стафилинид.

Описание 
Тело уплощённое. Передние голени без шипиков. Передние лапки расширены.

Классификация 
Род разделяют на четыре подрода Ocypus Leach, 1819, Angulephallus Khachikov, 2005, Matidus Motschulsky, 1860, Pseudocypus Mulsant & Rey, 1876

Некоторые виды:

Распространение 
Встречается в Палеарктике и Ориентальной области.

Примечания

Ссылки 
 Стафилиниды рода Ocypus (Staphylininae) — фотографии Д.Храпова из коллекции Львовского музея 
 Explore the Tree of Life 

Staphylininae
Роды жесткокрылых